

Піщаний — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Піщаний — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Піщаний — селище, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Піщаний — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Піщане
 Піщаний Брід